El nombre inglés Saint Helens o Saint Helen's, frecuentemente abreviado St. Helens, St Helens, St. Helen's o St Helen's es el equivalente al español Santa Helena, y se puede referir a varios lugares diferentes:
 en Inglaterra (Reino Unido):
 Saint Helens, más frecuentemente St Helens, una ciudad del condado de Merseyside;
 Saint Helen's, comúnmente St Helen's, un pequeño islote deshabitado de las islas Sorlingas (Cornualles);
 Saint Helens, o St Helens, una población y parroquia en la isla de Wight;
 Saint Helen Auckland, también llamado St Helens Auckland, un pueblo del condado de Durham;
 Saint Helens, o St Helens, uno de los cuatro wards de Ore Valley, un barrio de la ciudad de Hastings (Sussex Oriental);
 en los Estados Unidos:
 el monte Saint Helens, o Santa Helena en español, un estratovolcán activo en el estado de Washington;
 Saint Helens, o St. Helens, una ciudad, capital del condado de Columbia (Oregón);
 Saint Helens, también St. Helens, una pequeña población del condado de Lee (Kentucky); y
 en Australia:
 Saint Helens, o St Helens, la mayor población de la costa noreste de la isla de Tasmania;
 la isla de Saint Helens, o St Helens, un islote ranítico cecano a la población anterior; o también
 St. Helens (1981), una película dirigida por Ernest Pintoff; o
 la Baronía de St Helens, un efímero título nobibliario británico.